Luiro est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Erkki Luiro (1940-1984), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1995), joueur finlandais de football
 (1932-1955), sauteur à ski finlandais

Toponyme

Luiro, rivière de Laponie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois